Molekulska formula -{C11H15BrN2O3}- se može odnositi na:

 Butalilonal
 Narkobarbital